Johann Ernst von Sachsen-Coburg ist der Name folgender Personen:

* Johann Ernst (Sachsen-Coburg) (1521–1553), Herzog von Sachsen-Coburg
 Johann Ernst (Sachsen-Eisenach) (1566–1638), Herzog von Sachsen-Eisenach und Herzog von Sachsen-Coburg